Isli Hidi – calciatore albanese
 Patrik Hidi – calciatore ungherese